Mandalore también llamado planeta mandaloriano es un planeta ficticio del universo Star Wars que se encuentra en el Sector Mandalore de los Territorios del Borde Exterior, en el que se formó por vez primera la cultura Mandaloriana. En este planeta conviven diferentes especies, una autóctona, los taungs y varias razas de humanos.

Historia 
Durante las Guerras Clon el planeta era regido por la duquesa Satine Kryze que decidió posicionarse neutral y se unió a la Federación de Sistemas Neutrales, pues consideraba que la guerra en un crimen contra la libertad. Sin embargo, la duquesa se topó de lleno con una creciente organización de tintede tintes militarista llamada "Guardia de la Muerte" que deseaba tomar el poder en Mandalore y devolverle a sus días imperiales.

Este grupo estaba liderado por Pre Vizsla, gobernador de la luna de Concordia. Este intentó derrocar a la duquesa junto al maestro Obi Wan Kenobi, que fue enviado por el consejo jedi para investigar este asunto. Vizsla no lo consiguió y la duquesa se dirigió a Coruscant para defender la neutralidad mandaloriana y evitar una intervención de la República. Durante el viaje, la guardia de la muerte intentó matarla con droides pero fracasaron. 

Al conseguir la duquesa la no intervención de su planeta, los separatistas, que habían firmado una alianza con la guardia de la muerte retiraron su apoyo y sus armas dejando a la guardia sola. Años después, el aprendiz sith caído Darth Maul junto con su hermano Savage Opress firmaron una alianza con la guardia de la muerte junto con otros clanes del crimen tomando Mandalore y derrocando a la duquesa. 

Maul colocó al antiguo primer ministro Almec (que había sido depuesto por la duquesa por estar involucrado en corrupción) al frente del planeta como soberano títere. Sin embargo, las ansias de poder de Maul encendió las alarmas y Pre Vizsla le encarceló. Maul, no obstante, escapó y reto a Vizsla a un duelo a muerte, siguiendo la costumbre mandaloriana, en que le derrotó liderando ahora a la guardia.  

Este hecho provocó que una parte de la guardia de la muerte no aceptara a Maul como su lídery se rebelaron al mando de Bo-Katan Kryze, hermana de la duquesa. Satine fue encarcelada y Maul la utilizó para atraer a su archienemigo, Obi-Wan Kenobi, cosa que consiguió. Le derrotó y asesinó a la duquesa para hacer sufrir a Kenobi. Bo-Katan liberó a Kenobi y le ayudó a escapar del planeta. Mientras esto ocurría, Darth Sidious se presentó en Mandalore para aniquilar a su antiguo pupilo y subordinarle a sus planes, cosa que consiguió.  

Durante los últimos meses de la guerras clon, Mandalore se convirtió en la base de operaciones criminales de Maul. No obstante, Bo-Katan consiguió invadir el planeta con la ayuda de la expadaguan Ashoka Tano y el ejército clon. Tomaron el planeta tras una lucha feroz y Maul fue capturado. 

Durante el gobierno del Imperio Galáctico, Mandalore cayó bajo la jurisdicción del Suprema, un asesor Imperial no humano. El planeta legalizó la esclavitud para escapar de su profunda pobreza. El Consorcio Zann tuvo actividades piratas en Mandalore durante este periodo, incluso secuestrando al Estratega Supremo y derrotando al líder de los clanes Mandalorianos. El Imperio Galáctico para acabar con el problema bombardeó masivamente el planeta destruyendolo todo y obligando a exiliarse a los mandalorianos supervivientes.  

Tras el Imperio pasarían 20 años antes de que ocurriera otro ataque a Mandalore, esta vez durante la Guerra Yuuzhan Vong. Ahora dirigidos por Boba Fett, las fuerzas Mandalorianas derrotaron esta amenaza y liberaron otros planetas conquistados por los yuuzhan vong.

Planetas de Star Wars